Lembeck steht für:

 Lembeck, Stadtteil von Dorsten, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen
 Schloss Lembeck, Wasserschloss in Dorsten, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen
 Haus Lembeck (Haselünne)

Lembeck ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Lembeck, deutscher Schriftsteller und Publizist
 Clara Francisca Antonetta von Westerholt zu Lembeck (1694–1763), Äbtissin im Stift Freckenhorst
 Fred Lembeck (1922–2014), österreichischer Arzt und Pharmakologe
 Hans Lembeck (1919–2020), deutscher Heimatforscher
 Harvey Lembeck (1923–1982), US-amerikanischer Schauspieler
 Henry F. Lembeck (1826–1904), deutsch-amerikanischer Brauereibesitzer 
 Jack Lembeck (* 1942), US-amerikanischer Maler
 Karl-Heinz Lembeck (* 1955), deutscher Philosoph und Professor für Theoretische Philosophie an der Universität Würzburg
 Michael Lembeck (* 1948), US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur
 Wessel von Lembeck, Domherr in Münster

Siehe auch:
 Claus Limbek